Slovenska vas (Brežice, Slovenija), naselje u općini Brežice, Slovenija
 Slovenska vas (Kočevje, Slovenija), naselje u općini Kočevje, Slovenija
 Slovenska vas (Šentrupert, Slovenija), naselje u općini Šentrupert, Slovenija
 Slovenska vas (Pivka, Slovenija), naselje u općini Pivka, Slovenija